16073 Gaskin – asteroide della fascia principale

Persone 

 Barbara Gaskin – cantante e pianista britannica
 Leonard Gaskin – contrabbassista statunitense